Септември () — община в Болгарии. Входит в состав Пазарджикской области. Население составляет 29 533 человека (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Септември. Кмет общины Септември — Томи Спасов Стойчев (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Площадь территории общины 348,9 км², что составляет 7,8 % от территории Пазарджикской области.

По общине протекает река Марица и её приток Чепинска-Река. На территории общины есть также несколько небольших водохранилищ — в городе Ветрен и сёлах Карабунар, Славовица и Семчиново. Также есть ряд геотермальных источников в окрестностях села Варвара и близ города Ветрен, с температурой воды до 72 °С.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бошуля
 Варвара
 Ветрен
 Ветрен-Дол
 Виноградец
 Горно-Выршило
 Долно-Выршило
 Злокучене
 Карабунар
 Ковачево
 Лозен
 Семчиново
 Септември
 Славовица

Примечания 

Общины Пазарджикской области